Osoby o nazwisku MacGill lub Macgill:
 Moyna Macgill – irlandzka aktorka
 Patrick MacGill – irlandzki pisarz
 Stuart MacGill – australijski krykiecista